Die Handball-Oberliga Sachsen ist im deutschen Männer- und Frauenhandball die vierthöchste Spielklasse. Der Sieger der Staffel steigt in die Regionalliga Süd auf. Die zwei Absteiger werden in die Verbandsliga eingegliedert. 14 Mannschaften spielen um die Sachsenmeisterschaft und um den Aufstieg in die drittklassige Regionalliga. Der Tabellenführer nach dem 26. Spieltag ist automatisch Sachsenmeister 2007. Bei den Männern stiegen der SG LVB Leipzig II und HSG Bautzen aus der Verbandsliga in die Oberliga auf. Absteiger aus der Regionalliga ist die HSV Glauchau. Sachsenmeister der Männer wurde die ESV Lokomotive Pirna.

Tabelle (Männer) 

(A) – Absteiger aus der Regionalliga
(N) – Aufsteiger aus der Verbandsliga

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz des Handballverbandes Sachsen

2007
Sportveranstaltung in Sachsen
Handballsaison 2006/07